Lozzo Atestino —  comuna da província de Pádua
 Lozzo di Cadore — comuna da província de Belluno

 Lozza

Desambiguações de topônimos